Osiny (gromada w powiecie kępińskim)
 Osiny (gromada w powiecie puławskim)